57-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 1984 год состоялась 25 марта 1985 года в  (Лос-Анджелес, Калифорния). Номинанты были объявлены 6 февраля 1985 года.

Фильмы, получившие несколько номинаций

Список лауреатов и номинантов

Основные категории 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="280px"|Категории
!colspan=2| Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ Амадей / Amadeus (продюсер: Сол Зэнц)
|-
|colspan=2|• Поля смерти / The Killing Fields (продюсер: Дэвид Паттнэм)
|-
|colspan=2|• Поездка в Индию / A Passage to India (продюсеры: Джон Брабурне и Ричард Б. Гудвин)
|-
|colspan=2|• Места в сердце / Places in the Heart (продюсер: Арлин Донован)
|-
|colspan=2|• История солдата / A Soldier’s Story (продюсеры: Норман Джуисон, Рональд Л. Швари и Патрик Дж. Палмер)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший режиссёр
| rowspan=5 align="center" width="100px"|
|style="background:#EEDD82"|★ Милош Форман за фильм «Амадей»
|-
|• Вуди Аллен — «Бродвей Дэнни Роуз»
|-
|• Ролан Жоффе — «Поля смерти»
|-
|• Дэвид Лин — «Поездка в Индию»
|-
|• Роберт Бентон — «Места в сердце»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Ф. Мюррей Абрахам — «Амадей» (за роль Антонио Сальери)
|-
|• Джефф Бриджес — «Человек со звезды» (за роль человека со звезды)
|-
|• Альберт Финни — «У подножия вулкана» (за роль Джеффри Фермина)
|-
|• Том Халс — «Амадей» (за роль Вольфганга Амадея Моцарта)
|-
|• Сэм Уотерстон — «Поля смерти» (за роль Сиднея Шенберга)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Салли Филд — «Места в сердце» (за роль Эдны Сполдинг)
|-
|• Джуди Дэвис — «Поездка в Индию» (за роль Аделы Куэстед)
|-
|• Джессика Лэнг — «Деревня» (за роль Джевелл Айви)
|-
|• Ванесса Редгрейв — «Бостонцы» (за роль Олив Чанселлор)
|-
|• Сисси Спэйсек — «Река» (за роль Мэй Гарви)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Хенг С. Нгор — «Поля смерти» (за роль Дита Прана)
|-
|• Адольф Цезар — «История солдата» (за роль сержанта Уотерса)
|-
|• Джон Малкович — «Места в сердце» (за роль мистера Уилла)
|-
|• Пэт Морита — «Парень-каратист» (за роль мистера Мияги)
|-
|• Ральф Ричардсон (посмертно) — «Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян» (за роль старого графа Грейстоука)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Пегги Эшкрофт — «Поездка в Индию»''' (за роль миссис Мур)
|-
|• Гленн Клоуз — «Самородок» (за роль Айрис Гейнс)
|-
|• Линдсей Краус — «Места в сердце» (за роль Маргарет Ломакс)
|-
|• Кристин Лахти — «Дополнительная смена» (за роль Хэйзел)
|-
|• Джеральдин Пейдж — «Крёстный отец Гринвич Виллидж» (за роль миссис Риттер)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший оригинальный сценарий
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ Роберт Бентон — «Места в сердце»
|-
|colspan=2|• Дэниэл Петри-младший и Данило Бах — «Полицейский из Беверли-Хиллз»
|-
|colspan=2|• Вуди Аллен — «Бродвей Дэнни Роуз»
|-
|colspan=2|• Грегори Нава и Анна Томас — «»
|-
|colspan=2|• Лауэлл Ганц, Бэбалу Мэндел, Брюс Джей Фридман и Брайан Грейзер — «Всплеск»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший адаптированный сценарий
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ Питер Шэффер — «Амадей» (по одноимённой пьесе автора)
|-
|colspan=2|•  и Майкл Остин — «Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян» (по роману Эдгара Берроуза «Тарзан, приёмыш обезьян»)
|-
|colspan=2|• Брюс Робинсон — «Поля смерти» (по статье Сидни Шэнберга «The Death and Life of Dith Pran»)
|-
|colspan=2|• Дэвид Лин — «Поездка в Индию» (по одноимённому роману Э. М. Форстера)
|-
|colspan=2|• Чарльз Фуллер — «История солдата» (по пьесе автора «A Soldier’s Play»)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм на иностранном языке
|colspan=2 style="background:#EEDD82"| ★ Диагональ слона / La diagonale du fou (Швейцария) реж. '''Ришар Дембо
|-
|colspan=2| • За решёткой / מאחורי הסורגים (Израиль) реж. Ури Барбаш
|-
|colspan=2| • Камила / Camila (Аргентина) реж. Мария Луиза Бемберг
|-
|colspan=2| •  / Sesión continua (Испания) реж. Хосе Луис Гарси
|-
|colspan=2| • Военно-полевой роман (СССР) реж. Пётр Тодоровский
|-
|}

 Другие категории 

 Специальные награды 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="280px"|Награда
! Лауреаты
|-
|<center>'''Премия за особые достижения
| — за монтаж звуковых эффектов
|-style="border-top:2px solid gray;"
| rowspan=2|<center>Премия за выдающиеся заслуги в кинематографе (Почётный «Оскар»)
| — за незабываемые кинообразы, которые он создавал в течение 50 лет, утверждая высокие идеалы на экране и в жизни. С уважением от своих коллег.
|-
| — in recognition of its 20th anniversary and its dedicated commitment to fostering artistic and creative activity and excellence in every area of the arts.
|-style="border-top:2px solid gray;"
|<center>Награда имени Джина Хершолта
|{{oncolor|#EEDD82||★ }}
|-style="border-top:2px solid gray;"
|<center>Награда имени Гордона Сойера
|{{oncolor|#EEDD82||★ '}}
|-
|}

 Научно-технические награды 

 См. также 
 «Золотой глобус» 1985 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 1985 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сезар» 1985 (премия французской академии искусств и технологий кинематографа)
 «Сатурн» 1985 (премия Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)
 «Золотая малина» 1985 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Примечания

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты 57-й церемонии на официальном сайте американской киноакадемии 
 Лауреаты и номинанты премии «Оскар» в 1985 году на сайте IMDb 
 Организаторы и участники 57-й церемонии на сайте IMDb 
 Список лауреатов и номинантов 57-я церемонии в базе данных американской киноакадемии

1985
События 25 марта
Март 1985 года
1985 год в Калифорнии
Кинопремии 1985 года